Comploi ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Comploi (* 1954), italienischer Organist und Musikpädagoge
 Georg Comploi (* 1968), italienischer Eishockeyspieler
 Martin Comploi (* 1975), österreichischer Radrennfahrer